Klaußner ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Klaußner (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Burghart Klaußner (* 1949), deutscher Schauspieler
 Dieter Klaußner (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Georg Klaußner (1882–1936), deutscher Landwirt, Gewerkschafter und Politiker (USPD, SPD)
 Johannes Klaußner (* 1985), deutscher Schauspieler
 Wolf Klaußner (1930–2005), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Klausner